Deshler désigne :

 Deshler, une ville située dans le Nebraska ;
 Deshler, une ville située dans l’Ohio ;
 Le fort Deshler a été fondé en 1760 en Pennsylvanie